Mecz o Puchar Interkontynentalny 2002 został rozegrany 3 grudnia 2002 na Nissan Stadium w Jokohamie pomiędzy Realem Madryt, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2001/02 oraz Olimpią Asunción, triumfatorem Copa Libertadores 2002. Real wygrał mecz 2:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2001/2002)
 Copa Libertadores 2002

Bibliografia 
 RSSSF

2002 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej